Махмуд Мирзаевич Мирзаев (; 1921, Ташкент — 2000, Ташкент) — доктор сельскохозяйственных наук (1976), ,  (1988), академик Академии сельскохозяйственных наук Республики Узбекистан (1992), Заслуженный агроном УзССР (1964). Заслуженный деятель науки УзССР (1968), Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
В 1939 году окончил Среднеазиатский индустриальный рабфак. В 1943 году окончил Ташкентский сельскохозяйственный институт.

С 1943 года — главный агроном специализированного садово-виноградного совхоза «Кибрай», где он скоро проявил себя знающим дело специалистом и умелым организатором производства. В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию в заочной аспирантуре Всесоюзного института растениеводства.

В 1949—2000 годах — директор НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. Р. Р. Шредера. Одновременно, в 1952—1953 годах — заместитель министра сельского хозяйства Узбекской ССР, В 1962—1964 годах — исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства Узбекской ССР, начальник Главного управления сельскохозяйственных наук Министерства сельского хозяйства Узбекской ССР.

В 1975 году защитил докторскую диссертацию, по теме освоения земель в горных и предгорных районах республики под сады и виноградники.

Руководил секцией садоводства и овощеводства Среднеазиатского отделения ВАСХНИЛ. В 1978 году избран членом-корреспондентом ВАСХНИЛ, в 1983 году — действительным членом ВАСХНИЛ, в 1992 году — академиком Узбекской Академии сельскохозяйственных наук.

Скончался 3 августа 2000 года в Ташкенте, похоронен в кладбище «Минор»‎.

Награды 
 Герой Социалистического Труда, с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот» (1971)
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Узбекской ССР
 8 медалей ВДНХ СССР
 Диплом Почёта ВДНХ СССР
 Диплом I степени ВДНХ СCCP
 Почётное звание "Заслуженный агроном Узбекской ССР (1964)
 Почётное звание "Заслуженный деятель науки Узбекской СCP (1968)
 Звание «Мехнат кахрамони»
 Орден «Дустлик» (1994)
 Орден «Эл-юрт хурмати» (1998)
 Орден «Буюк хизматлари учун» (2003) — посмертно
Согласно Постановлению Кабинета министров Республики Узбекистан № 254 от 24 августа 2013 года Узбекский научно-исследовательский институт по садоводству, виноградарству и виноделию имени академика Р. Р. Шредера переименован, ему присвоено имя академика Махмуда Мирзаева.

Научные труды 

Является автором около 300 печатных научных работ по различным вопросам культуры садов и виноградников, в том числе 3 монографии, в которых разработаны теоретические основы развития в Узбекистане горного садоводства и виноградарства и практические рекомендации для производства. Под его руководством подготовлены фундаментальные научные работы — «Помология Узбекистана» и «Ампелография Узбекистана».

 Помология Узбекистана. /Редкол.: М. М. Мирзаев и др./ — Ташкент: Узбекистан, 1983. — 247 с.
 Основные проблемы горного виноградарства Узбекистана /НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. Р. Р. Шредера. — Ташкент: Фан, 1972. — 147 с.
 Виноградарство предгорно-горной зоны Узбекистана /НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. Р. Р. Шредера. — Ташкент: Фан, 1980. — 235 с.
 Горное садоводство Узбекистана /НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. Р. Р. Шредера. — Ташкент: Фан, 1982. — 200 с.
 Абрикос в Узбекистане: Биология, сорта, селекция, агротехника /Соавт. В. В. Кузнецов; НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им Р. Р. Шредера. — Ташкент: Фан, 1984. — 199 c.
 Приусадебный виноградник /Соавт. Ю. М. Джавакянц./ — 2-е доп. изд. — Ташкент: Мехнат, 1988. — 77 с.

Примечания

Ссылки 
 Мирзаев Махмуд Мирзаевич — статья из Биографической энциклопедии РАСХН, ВАСХНИЛ

Выпускники Ташкентского сельскохозяйственного института
Изобретатели СССР
Помологи
Академики ВАСХНИЛ
Агрономы СССР
Агрономы Узбекистана
Заслуженные деятели науки Узбекской ССР
Заслуженные агрономы Узбекской ССР
Доктора сельскохозяйственных наук
Народные комиссары и министры Узбекской ССР
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 12-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва
Похороненные в кладбище «Минор»